Duister schaduwplatvoetje
 Gewoon schaduwplatvoetje